Franciszek Jan Bieliński (zm. 1685) – wojewoda malborski, miecznik koronny
 Franciszek Bieliński (1683–1766) – marszałek wielki koronny
 Franciszek Onufry Bieliński (1742–1809) – pisarz wielki koronny, pedagog